Danzeisen ist der Familienname von

 Emil Danzeisen (1897–unbekannt), deutscher paramilitärischer Aktivist
 Heinrich Danzeisen (1919–2013), Schweizer Architekt
 Peter Danzeisen (* 1941), Schweizer Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspielsprecher